Sagoprinsessan kan avse:

Sagoprinsessan (målning) – en oljemålning av från 1904 av John Bauer
Sagoprinsessan (tidning) – en tjejtidning som startades 2003